Pułki strzelców konnych (szaserów) noszące numer 1:

 1 Pułk Strzelców Konnych – Armii Księstwa Warszawskiego (od 1807)
 1 Pułk Strzelców Konnych – Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego (1815-1831)
 1 Pułk Strzelców Konnych (1920)
 1 Pułk Strzelców Konnych – Wojska Polskiego II RP i Armii Krajowej (1919-1944)
 1 Królewski Pułk Strzelców Konnych – Armii Cesarstwa Niemieckiego (od 1905)